Publicación (‘acción y efecto de revelar o manifestar al público algo, o de difundirlo’) hace referencia a varios artículos:como 

 Publicación (hacer público), acción que consiste en hacer del conocimiento general del público determinada información;
 Publicación o Revista académica, impresión de un contenido con interés académico y educativo;
 Publicación científica, publicación general o especializada en temas de ciencia y tecnología;
 Edición de libros o publicación editorial, concepto empresarial;
 Publicación periódica, título de prensa que aparece con regularidad;
 Promulgación y publicación, concepto jurídico.